Одровонж (герб)
 Одровонж (прізвище)

Одровонж — село в гміні Вельґомлини Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Одровонж — село в гміні Чорний Дунаєць Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Одровонж — село в гміні Ґоґолін Крапковицького повіту Опольського воєводства
 Одровонж — село в гміні Стомпоркув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Одровонж — село в гміні Вітково Гнезненського повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Одровонжі